TJ SK Hřebeč je český fotbalový klub z obce Hřebeč v okrese Kladno, hrající Přebor Středočeského kraje. Barvy klubu jsou černá a bílá.

Sportovní úspěchy

Umístění v jednotlivých sezonách 

 2005/06: 1. místo ve III. třídě okresu Kladno – sk. A
 2009/10: 1. místo ve II. třídě okresu Kladno
 2010/11: 1. místo v I. B třídě Středočeského kraje – sk. A
 2016/17: 1. místo v I. B třídě Středočeského kraje – sk. A
 2017/18: 1. místo v I. A třídě Středočeského kraje – sk. A

 2021/2022: 1. místo v Poháru SKFS 2021/2022 a kvalifikace do předkola MOL Cupu 2022/23

Stručný přehled

Zdroj: 

 –2006: III. třída okresu Kladno – sk. A
 2006–2007: II. třída okresu Kladno
 2010–2011: I. B třída Středočeského kraje – sk. A
 2011–2012: I. A třída Středočeského kraje – sk. A
 2012–2017: I. B třída Středočeského kraje – sk. A
 2017–2018: I. A třída Středočeského kraje – sk. A
 2018–: Přebor Středočeského kraje

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

B tým

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 Odznaky fotbalových klubů – Hřebeč (Řebeč)
 Vysledky.lidovky.cz: SK Hřebeč
 Hrebec.cz: Fotbal
 Ofskladno.cz

Hřebeč, SK
Fotbal v okrese Kladno
Sportovní kluby v okrese Kladno
Hřebeč